A Marosvásárhelyi Bob-templom a legrégebbi görögkatolikus templom Marosvásárhelyen és egyúttal a város legrégebbi román temploma.

Ioan Bob (1739–1830) balázsfalvi görögkatolikus püspök építtette a templomot 1793–1794 között barokk stílusban.

1948-ban, miután a kommunista hatóságok megszüntették a görögkatolikus egyházat, a templomot a román ortodox egyház kapta meg.

Források 

Bobtemplom
Románia ortodox templomai, kolostorai
Románia 18. századi építményei
Maros megye műemlékei